Ženská dvouhra Mutua Madrid Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla rumunská světová jednička Simona Halepová, kterou za 69 minut ve čtvrtfinále vyřadila světová šestka Karolína Plíšková. Češka snížila pasivní poměr vzájemných utkání na 2–6, když jedinou předchozí výhru dosáhla ve Fed Cupu 2016. Ukončila také 15zápasovou neporazitelnost Rumunky v Madridu a vylepšila své turnajové maximum, jímž bylo druhé kolo.

Druhá na žebříčku, Dánka Caroline Wozniacká, mohla Halepovou na čele světové klasifikace ohrozit, pokud by postoupila alespoň do semifinále. Po porážce Wozniacké ve třetím kole od Kiki Bertensové si Rumunka zajistila setrvání na prvním místě.

Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou vstoupily do semifinále s devítizápasovou neporazitelností. Kvitová v úvodním setu dotáhla ztrátu podání a tiebreak získala po dvou dvojchybách Plíškové v řadě. V úvodu druhé sady prolomila servis lounské rodačky a také ve třetím vzájemném duelu vyhrála. Jako první tenistka v sezóně 2018 postoupila do čtvrtého finále.

Vítězkou se stala česká světová desítka Petra Kvitová, jež ve finále za 2.52 hodin zdolala nizozemskou dvacátou hráčku žebříčku a antukovou specialistku Kiki Bertensovou po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–3. Poměr vzájemných zvýšila na 2–0. Zvládla tak jedenáctý zápas v rozpětí třinácti dní. V probíhající sezóně si jako první tenistka připsala čtvrté turnajové vítězství i finále z dvouhry, které představovalo dvacátý čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. V odehrané části sezóny nasbírala nejvíce, třicet vítězných zápasů z dvouhry. Jednalo se tak o její vůbec nejlepší vstup do sezóny v celé kariéře. Stala se i první trojnásobnou šampionkou Madrid Open. Bodový zisk ji posunul o dvě příčky výše na 8. místo. V rámci českých a československých tenistek se vyrovnala čtvrté Novotné a tři trofeje jí scházely na Mandlíkovou. První Martina Navrátilová vyhrála 167 turnajů. Bertensová se probojovala do premiérového finále v kategorii Premier Mandatory a po turnaji postoupila na nové kariérní maximum, 15. pozici.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2018